Jeux olympiques de 1964 peut désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1964 qui ont eu lieu à Innsbruck en Autriche;
Jeux olympiques d'été de 1964 qui ont eu lieu à Tōkyō, au Japon